Club Sandwich steht für:

 eine in den Vereinigten Staaten entstandene Sandwich-Variante, siehe Club-Sandwich
 eine US-Komödie von 1985 von Zane Buzby mit dem Originaltitel Last Resort, siehe Club Sandwich (Film)